Ribot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre Ribot (1842–1923), fransk politiker
 Marc Ribot (född 1954), amerikansk gitarrist och kompositör
 

Franska efternamn